Okręty US Navy o nazwie USS "Cherokee":
 Pierwszy  był kanonierką w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi  był okrętem patrolowym w czasie I wojny światowej.
 Trzeci  został zbudowany w 1891, ale służył w US Navy w czasie I wojny światowej jako holownik.
 Czwarty  był holownikiem z okresu II wojny światowej.

Cherokee